Diese Liste der Decca-Frequenzen gibt von den 63 möglichen Decca-Ketten des Decca-Navigationssystems die Frequenzen der Haupt- und Nebensender an, sowie die Grundfrequenz der jeweiligen Decca-Kette.

Beispiel: der Hauptsender der „englischen Kette“ (5B) sendete mit 85,000 kHz (gelb hinterlegtes Feld).

In jeder Spalte nimmt die Frequenz je Zeile um 180 Hz (±5 Hz) zu. In jeder Zeile nimmt die Frequenz je Spalte um 5 Hz zu, wobei jedoch zwischen Spalte C und D die Frequenz um 80 Hz zunimmt. Insgesamt gab es 63 unterschiedliche Frequenzen für die Hauptsender. Decca-Ketten, die weit auseinanderliegen und deshalb nicht gleichzeitig zu empfangen waren, konnten die gleiche Frequenz verwenden.

Funknavigation
!
Seefunk
DeccaFrequenzen
DeccaFrequenzen